– japoński kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów (2020) w sztafecie mieszanej w kombinacji norweskiej.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
Takehana zaczął trenować skoki narciarskie w czwartej klasie szkoły podstawowej, a kombinację norweską w pierwszej klasie gimnazjum. Na treningi trafił za sprawą swojego ojca, który uprawiał skoki narciarskie. W lutym 2016 dwukrotnie uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów FIS Youth Cup w Trondheim (5. i 6. miejsce – Gundersen HS65/5 km). Do początku 2019 w kombinacji norweskiej na poziomie międzynarodowym startował tylko w zawodach juniorskich i regionalnych konkursach rozgrywanych w Japonii. W styczniu 2019 w Klingenthal zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w czwartej i piątej dziesiątce. W tym samym miesiącu w Ruce zdobył pierwsze punkty tego cyklu, zajmując 13. (Gundersen HS142/10 km) i 22. (start masowy 10 km/HS142) miejsce, a z japońskim zespołem zajął także 4. lokatę w konkursie drużynowym.

W styczniu 2019 w Lahti wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był dwukrotnie 13. (Gundersen HS100/5 km oraz Gundersen HS100/10 km), a drużynowo 6. W marcu 2019 w Niżnym Tagile zajął 10. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego (start masowy HS100/10 km). We wrześniu 2019 w Planicy wystąpił w Letnim Grand Prix, dwukrotnie plasując się na 25. lokacie (Gundersen HS138/10 km), w obu konkursach zajmując pozycję w czołowej dziesiątce (odpowiednio 10. i 6.) w części skokowej. W lutym 2020 w Eisenerz stanął na najniższym stopniu podium Pucharu Kontynentalnego w rywalizacji zespołów mieszanych. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie został zdyskwalifikowany (Gundersen HS105/10 km), w konkursie drużynowym zajął 6. miejsce, a w sztafecie mieszanej zdobył z Japończykami brązowy medal.

Skoki narciarskie 
Do końca sezonu 2019/2020 startował głównie w zawodach kombinacji norweskiej. Mimo to okazjonalnie brał też udział w zawodach skoków narciarskich. W marcu 2017 w Sapporo wystartował w FIS Cupie, plasując się na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki. W 2018 został mistrzem Japonii szkół średnich. W tym czasie sporadycznie startował w zawodach międzynarodowych rozgrywanych w Japonii – w styczniu 2018 zajął 16. miejsce w 57. edycji STV Cup, rozgrywanych wspólnie z Pucharem Kontynentalnym w skokach narciarskich w Sapporo.

W kwietniu 2020 został zawodnikiem klubu Tsuchiya Home Ski Club, a w maju 2020 został włączony do składu reprezentacji Japonii w skokach narciarskich. W lutym 2021 w Lahti, już jako skoczek, wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 30. miejsce w konkursie indywidualnym i 6. w drużynowym

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Takehany na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy kombinatorzy norwescy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 2001